Список крупнейших инвестиционных компаний мира 2015 года составлен на основе рейтинга Forbes Global 2000 и ранжирует инвестиционные банки и компании по величине активов. Под общим термином «инвестиционные услуги» журнал Forbes объединил компании, которые занимаются не только непосредственно инвестиционной деятельностью, в том числе инвестиционным банкингом и инвестиционным менеджментом, но и финансированием ипотечного кредитования, торговлей ценными бумагами, управлением частным капиталом, страхованием, брокерскими услугами, депозитарной деятельностью и финансовым консалтингом.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 
 Инв
2015 год в экономике